Erik Lindholm kan syfta på

 Eric Lindholm (1888–1929), en svensk skådespelare och revyartist
 Erik Lindholm (friidrottare) (1890–1957), en svensk friidrottare